Betteridge ist Familienname:
 Ian Betteridge, britischer Journalist, siehe: Betteridges Gesetz der Überschriften
 Oliver Betteridge (* 1996), britischer Sportler